Кувабара — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кувабара, Мидзуна (род. 1969) — японская писательница, автор «лайт-новел».
 Кувабара, Мана — японская балерина.